Beeldroman (klein formaat) of beeldverhaal, een type stripverhaal dat na de Tweede Wereldoorlog verscheen
Striproman of Graphic novel